patriarchat jerozolimski (451–1054)
 łaciński patriarcha Jerozolimy (1099–1342 i od 1847)
 łaciński patriarchat Jerozolimy
 melchicki patriarcha Jerozolimy (od 1838)
 ormiański patriarcha Jerozolimy (od 638)
 prawosławny patriarcha Jerozolimy (od 1054)
 prawosławny patriarchat Jerozolimy